Le  Grand Prix moto d'Espagne 2010 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 30 avril au  sur le circuit permanent de Jerez. C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement des MotoGP

Classement des Moto2

Classement des 125 cm³ 

2010
Sport en Espagne en 2010
Espagne
Sport en mai 2010